Amerikai Egyesült Államok
 Stauffer (Oregon)
 Kanada
 Stauffer (Alberta)